Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wesley Moodie era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Roger Federer.

Roger Federer ha battuto in finale 6–3, 6–3 Tim Henman.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (campione)
  Tommy Robredo (quarti di finale)
  Mario Ančić (quarti di finale)
  Andy Murray (secondo turno)
  Jarkko Nieminen (quarti di finale)
  Dmitrij Tursunov (terzo turno)
  Robby Ginepri (secondo turno)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)

  Hyung-Taik Lee (semifinali)
  Tim Henman (finale)
  Björn Phau (secondo turno)
  Juan Mónaco (terzo turno)
  Wesley Moodie (terzo turno)
  Benjamin Becker (semifinali)
  Vince Spadea (terzo turno)
  Paul Goldstein (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2006
ATP Tour 2006